5-й полк может означать:
 5-й пехотный Калужский Императора Вильгельма I полк
 5-й пехотный полк 2-й пехотной дивизии (Германия, рейхсвер)
 5-й Финляндский стрелковый полк
 5-й туркестанский стрелковый полк
 5-й стрелковый Кавказский Его Императорского Высочества Великого князя Георгия Михайловича полк
 5-й Сибирский стрелковый полк
 5-й пограничный полк войск НКВД
 5-й егерский полк
 5-й гренадерский Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк
 5-й карабинерный полк — 30 августа 1815 года переименован из 26-го егерского полка. По упразднении егерских полков 28 января 1833 г. полк, согласно официальным данным справочника В. К. Шенка, был разделён пополам между Сибирским и Малороссийским гренадерскими полками; согласно данным Г. С. Габаева полк был разделён побатальонно между Сибирским, Малороссийским и Астраханским гренадерскими полками. Старшинство полка сохранено не было, а знаки отличия унаследованы в Сибирском и Малороссийском полках.
 5-й Вирджинский пехотный полк
 5-й уланский Литовский Его Величества Короля Италии Виктора-Эммануила III полк
 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк
 5-й Донской казачий войскового атамана Власова полк
 5-й драгунский Каргопольский полк
 5-й мотострелковый полк 5-й танковой дивизии
 5-й танково-артиллерийский полк в составе 5-й танковой дивизии СС «Викинг» с 1941 по 1943 годы
 5-й танковый полк в составе 5-й танковой дивизии СС «Викинг» с 1943 по 1944 годы

Артиллерийские полки 
 5-й гаубичный артиллерийский полк 5-й танковой дивизии
 5-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности
 5-й гвардейский артиллерийский полк 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
 5-й гвардейский пушечный артиллерийский полк
 5-й запасный артиллерийский полк
 5-й пушечный артиллерийский полк (чехословацкий)
 Пятый полк (Испания, 1936)

Танковые полки 
  5-й отдельный гвардейский танковый Запорожский Краснознамённый, ордена Суворова полк прорыва 
  5-й отдельный танковый полк  125-й танковой бригады
  5-й танковый полк  5-й танковой бригады

Авиационные полки 
 5-й гвардейский истребительный авиационный Берлинский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого полк
 5-й истребительный авиационный полк
 5-й смешанный авиационный полк
 5-й истребительный авиационный полк ВВС Краснознамённого Балтийского флота
 5-й истребительный авиационный полк ВВС РККА

Бомбардировочные авиационные полки 
 5-й отдельный скоростной бомбардировочный Краснознаменный авиационный полк
 5-й бомбардировочный авиационный полк

Примечания